Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе (в 1961—1975 — Кубок Лугано по спортивной ходьбе, в 1977—2014 — Кубок мира по спортивной ходьбе) — международные соревнования по спортивной ходьбе, организованные Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Проводится каждые два года. В настоящее время в программу соревнований входят следующие дистанции: заходы у мужчин и женщин на 20 и 50 километров, у юниоров и юниорок заходы на 10 километров. Также в каждом виде программы определяются чемпионы в командном зачёте, по трём лучшим представителям от страны.

Места проведения

Ссылки 
 Страница на официальном сайте IAAF